Bulgaria kan syfta på:

2575 Bulgaria – asteroid
 Bulgaria Air – ett bulgariskt flygbolag
 Bulgaria (svampar) – ett släkte svampar

Geografi

Italien 

 Bulgaria (ort i Italien), Emilia-Romagna, Forlì-Cesena,

Se även
 Bulgarien